{{Военный деятель
|имя     = Габриадзе Григорий Иванович
|дата рождения  = 1917
|место рождения = село Дзункури,  ныне город , Грузия 
|дата смерти    = 19.4.1944
|место смерти   = 
|изображение = Габриадзе Григорий Иванович.jpg
|ширина = 
|описание изображения        = 
|прозвище       = 
|принадлежность = 
|годы службы = 1939—1944
|звание = старший лейтенант
|род войск =
|командовал =
|часть = 1168-й стрелковый полк, 346-я стрелковая дивизия, 51-я армия, 4-й Украинский фронт
|сражения = 
|награды =
{ style="background: transparent"

 }
{ style="background: transparent"
-
 
}
|связи =
|в отставке =
}} Григорий Иванович Габриа́дзе' (1917—1944) — участник Великой Отечественной войны, командир роты 1168-го стрелкового полка 346-й стрелковой дивизии 51-й армии 4-го Украинского фронта, Герой Советского Союза.

 Биография 
Родился в 1917 году в селе Дзукнури, ныне — город Ткибули, Грузия,, в крестьянской семье.

Образование среднее. Мобилизован в Красную Армию в 1939 году. С июня 1941 года — в действующей армии. В 1943 окончил военное пехотное училище. В звании старшего лейтенанта был назначен командиром роты. В апреле 1944 года умело управлял подразделением в наступательных боях в окрестностях Севастополя. Получив задачу овладеть господствующей высотой, 18 апреля Григорий Габриадзе и два бойца под покровом темноты прокрались к немецким позициям, выяснили расположение пулемётных точек и уничтожили их. Затем рота штурмом овладела высотой, при этом огнём и в рукопашном бою уничтожила множество солдат и офицеров противника, захватила 2 орудия, 5 пулемётов. 19 апреля 1944 года Григорий Габриадзе под артиллерийским огнём поднял бойцов в атаку. В бою был смертельно ранен.

Похоронен в селе Фруктовое Севастопольского горсовета Крыма.

 Награды 
24 марта 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Г. И. Габриадзе было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

 Память 
В Ткибули именем Григория Габриадзе названы улица, школа, в которой он учился, во дворе школы установлен памятник.

 Литература 
 Герои боёв за Крым. Симферополь, 1972., стр.67
 Цкитишвили К. В., Чинчилакашвили Т. Г.'' Герои Советского Союза из Грузии. Тбилиси, 1981, стр. 90—91

Ссылки 

Командиры рот в Великой Отечественной войне
Похороненные в Крыму